Valea Lungă ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Lungă (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Valea Lungă (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Valea Lungă (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Valea Lungă (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Valea Lungă (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Valea Lungă (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu
 Valea Lungă (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Valea Lungă (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Valea Lungă-Cricov, Dorf im Kreis Dâmbovița
 Valea Lungă-Gorgota, Dorf im Kreis Dâmbovița
 Valea Lungă-Ogrea, Dorf im Kreis Dâmbovița
 Valea Lungă Română, Dorf im Kreis Timiș